Коко́с:

 Кокос — плод кокосовой пальмы ().
 Кокос — остров в Тихом океане (Коста-Рика).
 Кокос — остров в Тихом океане неподалёку от острова Гуам.
 Кокос — лагуна у юго-западного побережья Гуама (США).
 Кокос (Кокосовый хребет) — подводный хребет в Тихом океане.
 Кокос — сленговое название кокаина.

См. также 
 Плита Кокос — литосферная плита в восточной части Тихого океана.
 Кокосовые острова — архипелаг в Индийском океане.
 Кокосов (значения)